Buki bezeichnet:
 Buki (Trompete), eine historische Trompete in Georgien
 Bukidomino, ein Glücksspiel
 Buki (Salajarinseln), ein indonesischer Distrikt
 ein Dorf in Osttimor, siehe Usitasae

Buki ist der Familienname folgender Personen:

 Milton Buki (1909–1988), jüdischer Überlebender des Sonderkommandos im KZ Auschwitz-Birkenau